Чекалин — русская фамилия и топоним.

Известные носители 
 
  (род. 1948) — украинский политик.
 Чекалин, Григорий Александрович (род. 1982) — заместитель прокурора, известен открытым обращением к президенту России со свидетельством о фальсификации материалов уголовного дела.
 Чекалин, Михаил Геннадиевич (род. 1959) — советский и российский композитор и исполнитель электронной и авангардной музыки.
 Чекалин, Николай Михайлович (1929—2011) — советский и украинский учёный-селекционер, доктор биологических наук, профессор.
 Чекалин, Фёдор Фёдорович (1844—1893) — российский краевед, историк, археолог.



Топоним 
 Чекалин — город в Тульской области России.

См. также